Naike bezeichnet:
 Naike Rivelli (* 1974), italienische Schauspielerin
 Naike (Neuseeland), Ort in Neuseeland